Илимбетов — тюркоязычная фамилия, имеет женскую форму Илимбетова.

Известные носители 
 Илимбетов, Азамат Фаттахович (род. 1972) — государственный деятель, 7-й премьер-министр Республики Башкортостан.
 Илимбетов, Валит Халитович (род. 1956) — артист разговорного жанра, филолог, Народный артист Республики Башкортостан.